

Нью-Бремен — місто, штат Нью-Йорк
 Нью-Бремен — селище, штат Огайо